Хвасон — місто в Південній Кореї.
 Хвасон (фортеця) (, буквально «Квітуча фортеця») — фортифікаційна споруда в місті Сувон провінції Кьонгі, Республіка Корея
 Хвасон (концентраційний табір) — концентраційний табір в КНДР.